Frerin is in J.R.R. Tolkiens fictieve wereld Midden-aarde de broer van Thorin Eikenschild.

Hij werd geboren in het jaar 2751 van de Derde Era, zijn vader was Thráin II. Thorin Eikenschild was Frerins oudere broer en hij had ook een jongere zus genaamd Dís. Thrain II, Thorin en Frerin ontsnapte uit Erebor toen die werd overgenomen door de draak Smaug in het jaar 2770. Ze gingen naar het zuiden en dwaalde voor vele jaren door de wildernis.

Frerins grootvader Thrór was gedood door de ork Azog. Frerin vocht in de slag van Azanulbizar tegen de legers van Azog in 2799. Frerin behoorde tot de compagnie die werd geleid door zijn vader. De orks dreven de dwergen naar de bossen in de buurt van het Spiegelmeer en Frerin werd gedood.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dwerg in werk van Tolkien